Грабово — топоним.

Белоруссия 
 Грабово — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Грабово — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Грабово — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Грабово — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Грабово — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Грабово — название аула Косагаш Иртышского района Павлодарской области до 04.03.1997 года.

Польша 
 Грабово — деревня в составе Кольненского повята Подляского воеводства.
 Грабово — сельская гмина (волость) в Кольненском повяте Подляского воеводства.

Россия 
 Грабово — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Грабово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Грабово — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Украина 
 Грабово — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Грабово — село в Шацком районе Волынской области.
 Грабово — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Грабово — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Грабово — село в Золочевском районе Львовской области.
 Грабово — село в Кодымском районе Одесской области.

См. также 
 Малое Грабово